Großtraberg ist der Name folgender Orte:

 Großtraberg (Gemeinde Liebenau), Ortslage in Liebenau, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Großtraberg (Gemeinde Oberneukirchen), Ortschaft in Oberneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich